Нили:

 Нили — еврейская шпионская сеть в Палестине в период Первой мировой войны.
 Нили (поселение) — израильское поселение.
 Нили, Кэм (род 1965) — канадский хоккеист.
 Нили, Ралф (1943—2022) — игрок в американский футбол.
 Нили, Тед (род. 1943) — американский рок-музыкант, певец, композитор.
 Нили, Том (1902—1977) — новозеландский писатель.
 Нили, Эд (род. 1960) — американский баскетболист.

См. также 
 Нил (значения)
 Нилли